Il doppio del torneo di tennis Paris Masters 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Arnaud Clément e Michaël Llodra che hanno battuto in finale Fabrice Santoro e Nenad Zimonjić 7-6(4), 6-2.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (semifinale)

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Masters 2006